Konstantinopel bezeichnet folgende Orte:

 Konstantinopel, Stadt am Bosporus (seit 1930 Istanbul)
 mit deutschem Namen ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Dolice (Dobrzany)

Siehe auch:
 
 Eroberung von Konstantinopel (1453)
 Protokoll von Konstantinopel (1913)
 Constantinople (Gautier) (1853)